Ток-пи́син (самоназвание — Tok Pisin) — креольский язык, распространён в Папуа — Новой Гвинее. Является одним из официальных языков этой страны, наряду с английским и хири-моту. Ток-писин — самый распространённый язык Папуа — Новой Гвинеи и служит средством общения для носителей более чем 700 языков, имеющихся в стране.

Происхождение 
Ток-писин возник как итог контактов разноязычных выходцев с различных тихоокеанских островов во время работ на плантациях в Квинсленде и на других территориях. В процессе их общения начал образовываться пиджин, основанный преимущественно на английском языке (см. Чёрный английский). Лексика этого пиджина вобрала в себя также элементы немецкого и португальского языков, а также различных австронезийских языков, носителями которых являлись работники плантаций. Дальнейшая эволюция, превратившая этот базирующийся на английском языке пиджин в ток-писин, протекала в Германской Новой Гвинее (где также использовался креольский язык на немецкой основе, известный под названием «унзердойч»). Здесь ток-писин стал языком, на котором работники общались с германоязычными представителями высшего класса, а также между собой.

Официальный статус 
Ток-писин используется в средствах массовой информации и в качестве официального языка правительственных органов, однако менее широко, нежели английский язык. Ток-писин также является языком обучения на стадии начального образования.

Региональные разновидности 
Лексика и грамматика ток-писина заметно различаются в различных частях Папуа — Новой Гвинеи. Отчётливо выделяются диалекты Новогвинейского высокогорья, северного побережья Папуа — Новой Гвинеи (диалект Финшафена отличается значительно более высоким темпом речи, затрудняющим его понимание прочими носителями языка) и Новогвинейских островов. Форма языка, распространённая на Бугенвиле и Буке, хотя и до некоторой степени отличается от говоров Новой Ирландии и Восточной Новой Британии, однако более близка им, нежели пиджину, распространённому на прочих Соломоновых островах.

Фонетика 
Ток-писин, как и многие другие креольские языки и пиджины, имеет значительно более простую фонологию, нежели язык-суперстрат. Фонологическая система ток-писина состоит из 16 согласных и 5 гласных (в большинстве диалектов английского языка насчитывается около 25 согласных и 15 гласных). Однако фонемный состав ток-писина различается в зависимости от локального языка-субстрата и уровня образования говорящего: более образованные носители языка и/или носители, в субстратном языке которых имеется большее число фонем, могут использовать до 10 различных гласных.

Согласные

Лексика 

Лексика ток-писина является индоевропейской на 5/6 и австронезийской на 1/6.

Грамматика 

Грамматика сильно упрощена, но ближе к австронезийской.

Глагол имеет только один суффикс — -im, показывающий транзитивность (luk «смотреть»; lukim «видеть»). Некоторые глаголы, например, kaikai («есть, кушать») могут быть транзитивными и без него.

Время в ток-писине обозначается следующими словами: bai (будущее), bin (прошедшее), stap (настоящее длительное).

Существительное не имеет категории числа.

Прилагательные могут образовываться из существительных прибавлением суффикса -pela.

Местоимения имеют категории лица, числа и инклюзивности:

Примечания

Литература 
 
 Дьячков М. В., Леонтьев А. А., Торсуева Е. И. Язык ток-писин (неомеланезийский). — , 1981.
 Wurm S. A., Mühlhäusler P. (eds.). Handbook of Tok Pisin. — Canberra, 1985.

Ссылки 
 

Креольские языки
Языки Папуа — Новой Гвинеи